Lista das 620 comunas do departamento francês de Marne.

(CAC) Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne, created in 2000.
(CAR) Communauté d'agglomération de Reims, created in 2004.

|}

Marne